Великое отступление 1914 года — происходившее в начале Первой мировой войны отступление войск Антанты на Западном фронте. Германская армия пыталась, в соответствии с планом Шлиффена, быстро окружить франко-британские войска и вывести Францию из войны, но это сделать не удалось. Французская армия и британский экспедиционный корпус с боями отходили от франко-бельгийской границы, сумели остановить немцев в битве на Марне и отбросить их на север, на реку Эна, где фронт надолго стабилизировался.

Литература 
 
 

Западный фронт Первой мировой войны
Сражения по алфавиту
Сражения Первой мировой войны
Сражения Германии
Сражения во Франции
Сражения Франции
Сражения Великобритании
Конфликты 1914 года